Вяткина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Вяткина, Светлана Святославовна (род. 1966) — заслуженный мастер спорта (подводное ориентирование).
 Вяткина, Марина Дмитриевна (род. 1999) — российская спортсменка (ориентирование на лыжах)
 Вяткина, Наталия Николаевна (род. 1941) — cкульптор, художник монументально-декоративного искусства, график.
 Вяткина, Наталья Александровна (род. 1987) — белорусская легкоатлетка.
 Вяткина Ольга Викторовна (род.1990) - пиарщица, победитель всероссийского конкурса "Лидеры Интернет-коммуникаций"

Топоним 
Вяткина — название нескольких населённых пунктов и рек:
 Вяткина — деревня в Ирбитском районе Свердловской области.
 Вяткина — деревня в Аромашевском районе Тюменской области, упразднена в 2011 году.
 Вяткина — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.

См. также 
 Малая Вяткина 
 Большая Вяткина